Пуэ́рто () — в переводе с испанского означает «порт». Является составной частью многочисленных испаноязычных топонимов.
 Пуэрто, Алехандро (род. 1964) — кубинский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр.
 Все статьи, начинающиеся с «Пуэрто-»

Наиболее известные топонимы:
 Пуэрто-Рико — «богатый порт», островное государство, расположенное в Карибском море
 Пуэрто-Бельграно — главная военно-морская база ВМС Аргентины
 Пуэрто-Вальярта — «порт Вальярта», морской курортный город в штате Халиско, Мексика
 Пуэрто-Мадеро — престижный район Буэнос-Айреса
 Пуэрто-Плата — «серебряный порт», курортная провинция в Доминиканской Республике

См. также 
 Порту — аналог на португальском языке
 Пуэрта